pochylnia (architektura)
 pochylnia (okrętownictwo)
 pochylnia (żegluga)
 pochylnia (wyrobisko)